Спатару има више значења:

 Спатару (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Спатару (Олт), насеље у округу Олт у Румунији